10-й выпуск  Тура Омана — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Омана. Гонка прошла с 16 по 21 февраля 2019 года в рамках UCI Asia Tour 2019. Победу, второй год подряд,  одержал казахстанский велогонщик Алексей Луценко из .

Участники 
Участниками гонки стали 18 команд: 7 команд категории UCI WorldTeam и 11 проконтинентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 126 гонщиков. До финиша доехали 116 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 6 этапов общей протяжённостью 906 километров.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Тур Омана 2019 на FirstCycling
 
 
 
 

2019 год в велоспорте
Февраль 2019 года